Stephen Row Bradley (1754–1830) – amerykański prawnik i polityk
 Stephen Bradley (ur. 1962) – amerykański jeździec
 Stephen Bradley (ur. 1972) – amerykański muzyk
 Stephen Bradley (ur. 1984) – irlandzki piłkarz